В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Хіракі Ріка і Флоренсія Лабат виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабін Аппельманс і Камілл Бенджамін 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Сабін Аппельманс /  Камілл Бенджамін (фінал)
 Шеннен Маккарті /  Марі П'єрс (чвертьфінал)

 Керрі Каннінгем /  Енн Гроссман (півфінал)
 Рене Сімпсон /  Шон Стаффорд (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open